Jean Goujon (wielrenner), Frans baanwielrenner
 Jean Goujon (architect)